Alan steht für:
 Alan, ein männlicher Vorname und Familienname
 Alan (Mondkrater), ein Mondkrater
 ein anderer Name für die Chemikalie Aluminiumhydrid
 Alan (Haute-Garonne), südfranzösische Gemeinde
 Alan (Fahrradhersteller), italienischer Fahrradhersteller
 Alan, Automobilmarke aus dem deutschen Alan-Werk

ALAN steht für:
 Assembly of Literature for Adolescents of the NCTE, Gremium der amerikanischen Englischlehrerorganisation National Council of Teachers of English
 ALAN Award, bedeutender amerikanischer Jugendliteraturpreis
 Bahnhof Hamburg Landwehr (DS100-Code)

Siehe auch:
 The Alan Parsons Project
 Alanus
 Allan
 Allen

Abkürzung